Kilchberg (Basel-Landschaft), een gemeente in het Zwitserse kanton Bazel-Landschap
Kilchberg (Tübingen), een plaats in Duitsland
Kilchberg (Zürich), een gemeente in het Zwitserse kanton Zürich